Slovnaft extraliga 2009/10 byla 17. sezónou slovenské hokejové extraligy. Družstva HK Spišská Nová Ves a MHk 32 Liptovský Mikuláš sestoupila do 1. hokejové ligy. Družstvo MsHK Garmin Žilina hrálo baráž.

Základní část

Hráčské statistiky základní části

Kanadské bodování 
Toto je konečné pořadí hráčů podle dosažených bodů. Za jeden vstřelený gól nebo přihrávku na gól hráč získal jeden bod.

|- align=center
|1.||Martin Kulha||HC Slovan Bratislava||43||23||35||58||40||45
|- align=center
|2.||Peter Klouda||HK ŠKP Poprad||46||17||40||57||50||24
|- align=center
|3.||Ján Pardavý||HC 05 Banská Bystrica||45||27||28||55||12||29
|- align=center
|4.||Tomas Bulik||HC 05 Banská Bystrica||44||23||31||54||34||30
|- align=center
|5.||Ľubomír Vaic||HC Slovan Bratislava||46||15||39||54||30||55
|- align=center
|6.||Žigmund Pálffy||HK 36 Skalica||36||17||36||53||28||38
|- align=center
|7.||Richard Šechny||HK ŠKP Poprad||46||17||34||51||48||18
|- align=center
|8.||Marek Bartanus||MHk 32 Liptovský Mikuláš||47||28||21||49||30||6
|- align=center
|9.||Rudolf Huna||HC Košice||47||24||25||49||16||18
|- align=center
|10.||Tomáš Chrenko||HC Nitra||46||15||34||49||105||9
|}

Play off

Pavouk

Čtvrtfinále

Série HC Slovan Bratislava (1.) - HKm Zvolen (8.) 
 HC Slovan Bratislava - HKm Zvolen 8 : 2 (3:0 , 3:0 , 2:2)
 HC Slovan Bratislava - HKm Zvolen 1 : 6 (0:5 , 0:1 , 1:0)
 HKm Zvolen - HHC Slovan Bratislava 1 : 4 (0:1 , 0:1 , 1:2)
 HKm Zvolen - HC Slovan Bratislava 2 : 3 SN (1:2 , 0:0 , 1:0, 0:0, 0:1 sn)
 HC Slovan Bratislava - HKm Zvolen 3 : 2 PP (0:1, 0:1, 2:0 - 1:0)

Do semifinále postoupil tým HC Slovan Bratislava 4 : 1 na zápasy

MHC Martin (4.) - HK 36 Skalica (5.) 
 MHC Martin - HK 36 Skalica 2 : 6 (0:0 , 1:2 , 1:4)
 MHC Martin - HK 36 Skalica 4 : 5 SN (3:2 , 0:1 , 1:1, 0:0, 0:1 sn)
 HK 36 Skalica - MHC Martin 3 : 7 (1:3 , 2:1 , 0:3)
 HK 36 Skalica - MHC Martin 1 : 3 (0:0 , 1:2 , 0:1)
 MHC Martin - HK 36 Skalica 1 : 3 (1:1 , 0:1 , 0:1)
 HK 36 Skalica - MHC Martin 0 : 2 (0:1 , 0:1 , 0:0)
 MHC Martin - HK 36 Skalica 2 : 1 (0:1 , 1:0 , 1:0)
Do semifinále postoupil tým MHC Martin 4 : 3 na zápasy

Série HC 05 Banská Bystrica (2.) - HC Nitra (7.) 
 HC 05 Banská Bystrica - HC Nitra 3 : 4 SN (2:1 , 1:1 , 0:1, 0:0, 0:1 sn)
 HC 05 Banská Bystrica - HC Nitra 2 : 1 (1:1 , 1:0 , 0:0)
 HC Nitra - HC 05 Banská Bystrica 0 : 3 (0:0 , 0:1 , 0:2)
 HC Nitra - HC 05 Banská Bystrica 4 : 1 (2:0 , 1:1 , 1:0)
 HC 05 Banská Bystrica - HC Nitra 2 : 4 (1:0, 0:3, 1:1)
 HC Nitra - HC 05 Banská Bystrica 4 : 3 SN (1:0, 1:2, 1:1 - 0:0, 1:0)
Do semifinále postoupil tým HC Nitra 4 : 2 na zápasy

Série HC Košice (3.) - HK ŠKP Poprad (6.) 
 HC Košice - HK ŠKP Poprad 1 : 0 (0:0 , 0:0 , 0:0, 1:0)
 HC Košice - HK ŠKP Poprad 4 : 2 (1:0 , 2:0 , 1:2)
 HK ŠKP Poprad - HC Košice 4 : 2 (4:1 , 0:1 , 0:0)
 HK ŠKP Poprad - HC Košice 1 : 5 (0:1 , 0:2 , 1:2)
 HC Košice - HK ŠKP Poprad 8 : 1 (2:0 , 6:1 , 0:0)

Do semifinále postoupil tým HC Košice 4 : 1 na zápasy

Semifinále

Série HC Slovan Bratislava (1.) - MHC Martin (4.) 
 HC Slovan Bratislava - HC Nitra 4 : 0 (2:0 , 1:0 , 1:0)
 HC Slovan Bratislava - HC Nitra 5 : 3 (2:1 , 2:1 , 1:1)
 HC Nitra - HHC Slovan Bratislava 2 : 9 (1:3 , 1:3 , 0:3)
 HC Nitra - HC Slovan Bratislava 2 : 5 (0:2, 1:2, 1:1)
Do finále postoupil tým HC Slovan Bratislava 4 : 0 na zápasy

HC Košice (3.) - HC Nitra (7.) 
 HC Košice - MHC Martin 5 : 2 (0:1 , 4:1 , 1:0)
 HC Košice - MHC Martin 5 : 3 (1:0 , 2:1 , 2:2)
 MHC Martin - HC Košice 0 : 2 (0:0, 0:1, 0:1)
 MHC Martin - HC Košice 2 : 1 (2:0, 0:0, 0:1)
 HC Košice - MHC Martin 5 : 2 (1:1 , 4:0 , 0:1)
Do finále postoupil tým HC Košice 4 : 1 na zápasy

Finále

HC Slovan Bratislava (1.) - HC Košice (3.)

All-Star-Team

Baráž o extraligu 
 MsHK Garmin Žilina - ŠHK 37 Piešťany 4:1 na zápasy (4:0, 3:1, 3:2, 2:3 SN, 3:1)

Reference

Externí odkazy 
Hokejisté Košic obhájili titul

Slovnaft extraliga
Lední hokej v roce 2009
Lední hokej v roce 2010